Бут — великі грудки (шматки) породи неправильної форми.
 Бут — велика бочка об'ємом 300—2000 л.
 Бут — діалектна назва зеленої цибулі.
 «Бут» — механічна флотаційна машина.
 Бут — прізвище.
 Бут — ім'я декількох міфологічних героїв.
 13825 Бут — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Бута

Примітки